Iraonogeba (Mandrehe Barat), een plaats in Indonesië
Iraonogeba (Gunung Sitoli), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing